И́горь Дени́сов:
 Денисов, Игорь Владимирович (род. 1984) — российский футболист.
 Денисов, Игорь Леонидович (род. 1959) — советский и белорусский актёр.